Unter Ermüdungsbruch versteht man

 den Bruch von Werkstücken durch Wechselbelastung, siehe Schwingbruch 
 ein Knochenbruch ohne unmittelbare, übermäßige Beanspruchung, siehe Knochenbruch#Ermüdungsfraktur